

Сорокопанівка — селище в Україні, Кам'янський район, Дніпропетровська область
 Сорокопанівка — пасажирський залізничний зупинний пункт Криворізької дирекції Придніпровської залізниці на електрифікованій лінії Верхівцеве — Кривий Ріг